Kaising bezeichnet
 den amerikanischen Weihbischof John Joseph Kaising (1936–2007)
 Kaising (Greding), einen Ortsteil der mittelfränkischen Stadt Greding